Alto Adige – parte settentrionale del Trentino-Alto Adige, corrispondente alla Provincia autonoma di Bolzano
Alto Adige – quotidiano altoatesino in lingua italiana
Alto Adige – distretto 2 (Distretto dell'Alto Adige), con capoluogo Zevio, istituito nel 1798 da Napoleone quale parte del Dipartimento del Benaco all'interno della Repubblica Cisalpina
Alto Adige – dipartimento del Regno d'Italia napoleonico dal 1810 al 1814 corrispontendente all'incirca all'odierno Trentino e alla parte meridionale dell'odierna Provincia di Bolzano.
Fussball Club Südtirol – noto anche come Fussball Club Südtirol-Alto Adige: squadra di calcio di Bolzano

Vini 
 Alto Adige – denominazione di origine controllata assegnata ad alcuni vini
 Alto Adige – zona vitivinicola 
 Alto Adige Cabernet
 Alto Adige Cabernet riserva
 Alto Adige Lagrein rosato
 Alto Adige Merlot
 Alto Adige Merlot riserva
 Alto Adige Schiava